In 1960 werd het twaalfde Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. De competitie werd gespeeld van 10 maart tot 24 april. Fluminense werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1960